Takanezawa steht für:

 Takanezawa (Tochigi), eine Stadt in der japanischen Präfektur Tochigi

Takanezawa ist der Familienname folgender Personen:

 Itsuo Takanezawa (* 1951), japanischer Stabhochspringer